CLP TV
Controlador lógico programável
Camada limite atmosférica
Campo Limpo Paulista, município

Desambiguações de siglas